Любовь Даниловна Кавака (1915 — ?) — звеньевая колхоза «Заповит Ильича» Арбузинского района Николаевской области, Герой Социалистического Труда (23.04.1949).

Родилась 02.02.1915 в с. Садово, ныне Арбузинский район Николаевской области.

Работала в колхозе «Заповит Ильича», с 1946 г. звеньевая по выращиванию зерновых и сахарной свёклы.

В 1948 году в её звене урожайность озимой пшеницы составила свыше 30 ц/га на площади 20 га. Урожай яровых культур, в том числе сахарной свёклы, тоже был высоким.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.04.1949 присвоено звание Героя Социалистического Труда. Вместе с ней звание получили ещё 7 звеньевых колхоза «Заповит Ильича»: Анна Константиновна Абрамова, Вера Степановна Высочанская, Мария Прокофьевна Кавака, Елена Викторовна Кузьменко, Нина Гавриловна Мельниченко, Анна Пантелеевна Николаенко, Надежда Онисимовна Чалая.

Последние годы жизни жила в г. Шахтёрск Донецкой области.

Умерла не ранее 1995 года.

Источники 
 http://www.ngorod.net.ua/wp-content/uploads/2016/02/Book_ARBUZINKA.pdf 
 https://rosgenea.ru/familiya/kavaka 
 Кто есть кто на Николаевшине: выдающиеся земляки. Украинская академия геральдики, товарных знаков и логотипов, 2005.